

Architettura
Palazzo Ramirez de Montalvo – palazzo di Firenze
Palazzo Ramirez de Montalvo – palazzo di Sassetta (provincia di Livorno)
Villa Montalvo – villa di Campi Bisenzio (provincia di Firenze)

Geografia
Montalvo – città dell'Ecuador, capoluogo dell'omonimo cantone

Persone

Montalvo
Ramirez de Montalvo – famiglia nobile italiana di origine spagnola
Francisco Montalvo y Ambulodi – politico spagnolo
Juan Montalvo – scrittore e saggista ecuadoriano
Juan Montalvo – vescovo cattolico spagnolo
Laura Montalvo – ex tennista argentina
Miguel Montalvo – ex cestista cubano
Niurka Montalvo – ex lunghista e triplista cubana naturalizzata spagnola

Montalvo come secondo cognome
Alfonso Díaz de Montalvo – giurista spagnolo
Agustín de Hinojosa y Montalvo – vescovo cattolico spagnolo
Carlos Lanauze Montalvo – ex cestista portoricano
Eleonora Ramirez de Montalvo – religiosa spagnola
Eligio Sardiñas Montalvo, detto Kid Chocolate – pugile cubano
Garci Rodríguez de Montalvo – scrittore spagnolo
Juan Jiménez de Montalvo – viceré del Perù
Miguel Antonio Escobar Montalvo – calciatore colombiano
Pedro Lezcano Montalvo – poeta e drammaturgo spagnolo